Um fatsuit, também conhecido como fat suit ou fat-suit, é um traje usado para fazer atores de peso leve ou médio caracterizarem-se como personagens com sobrepeso ou obesos, em conjunto com maquiagem protética. Por vezes, é uma prática considerada preconceituosa e comparada ao blackface.

Experiência de obesidade 
Fatsuits também podem ser usados para transmitir a experiência de ser obeso ao usuário, não apenas a aparência de obesidade para o público. O traje neste caso é pesado, bem como acolchoado. Várias celebridades conhecidas por sua magreza usaram essas roupas e registraram suas reações e as de outras pessoas como documentário de atitudes sociais em relação ao peso.

Roupas íntimas